

Persone 
 Daniel Bäckström – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Nicklas Bäckström – hockeista su ghiaccio svedese
 Niklas Bäckström – hockeista su ghiaccio finlandese

Televisione 
 Backstrom – serie televisiva statunitense ideata da Hart Hanson